Orleans ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Orleans County (New York)
 Orleans County (Vermont)

Siehe auch:
 Orleans Parish, Louisiana